Wilhelm Hirte ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Hirte (Chronist) (1875–1954), deutscher Händler und Ortschronist 
 Wilhelm Hirte (Weltumsegler) (1902–1991), deutscher Gastronom und Weltumsegler
 Wilhelm Hirte (Jurist) (1905–1986), deutscher Jurist, Staatsanwalt und Richter